Мэрилин Хорн (; род. 16 января 1934 года (по другим сведениям, 16 января 1929 года), Брадфорд, Пенсильвания) ― американская оперная певица, колоратурное меццо-сопрано.

Обладала виртуозной техникой колоратуры, широким певческим диапазоном, высокими верхами и сильным грудным регистром.

Награждена Национальной медалью США в области искусств (1992 год), премией Центра имени Кеннеди (1995 год), четырежды выигрывала премию Грэмми, введена в Зал славы журнала Gramophone.

Биография 
Мэрилин Хорн родилась в Брадфорде (штат Пенсильвания). В одиннадцатилетнем возрасте вместе с семьёй переехала в Лонг-Бич.

В 13 лет стала участницей вновь сформированного Молодёжного концертного хора в Лос-Анджелесе. После школы Хорн поступила в университет Южной Калифорнии одновременно на музыкальный и философский факультеты, где была членом студенческого объединения Пи Бета Фи. 

В университете занималась в хоре Святого Луки под управлением Уильяма Рипли Дорра; выступления этого известного музыкального коллектива часто записывались студией Capitol Records.

В музыкальной школе университета Мэрилин Хорн училась у Уильяма Веннарда, также брала уроки по вокальному мастерству у оперной певицы Лотты Леман.

Карьера и личная жизнь 
В начале 1950-х годов Хорн подрабатывала на озвучках второстепенных персонажей в телевизионных сериалах, а также сделала записи нескольких популярных народных песен. Первой крупной профессиональной работой певицы стала запись в 1954 году песен к фильму Кармен Джонс, где её голосом пела Дороти Дэндридж. Фильм имел большой успех в прокате, а голос Мэрилин Хорн стал известен всей стране благодаря пластинке с записью фонограммы киноверсии. В том же году состоялся дебют в качестве оперной певицы — Хорн исполнила роль Хаты в опере Бедржиха Сметаны Проданная невеста в лос-анджелесской «Гильдия Опера».

В 1956 году на молодую певицу обратил внимание Игорь Стравинский, пригласив её к участию в Венецианском фестивале. В течение следующих трёх лет Хорн работала в Гельзенкирхенской опере, где 22 мая 1960 года на открытии нового оперного зала с блеском исполнила партию Мари в опере Альбана Берга Воццек. В 1964 году Мэрилин Хорн вернулась в США, продолжив выступать в постановке Воццека в сан-францисской опере.

В течение многих лет Мэрилин Хорн исполняла партии белькантового репертуара вместе с австралийской оперной певицей Джоан Сазерленд. Совместный дебют состоялся в феврале 1961 года на Манхэттене в концертной постановке оперы Беатриче ди Тенда Беллини. Выступление имело большой успех, и оперу дважды давали в нью-йоркском Карнеги-холле. В 1965 году Хорн и Сазерленд пели в Семирамиде Россини с труппой бостонской оперы.

В октябре 1964 года Хорн впервые выступила на сцене Королевского театра Ковент-Гарден в роли Мари в Воццеке. Дебютным выступлением в Ла Скала стало исполнение 13 марта 1969 года роли Иокасты в опере-оратории Стравинского Царь Эдип. В том же году в середине акта оперы Осада Коринфа в Ла Скала зрители устроили Хорн семиминутную овацию.

В 1970 году Мэрилин Хорн дебютировала на сцене Метрополитен-оперы в партии Адальджизы в опере Беллини Норма (с Джоан Сазерленд в главной роли).

В 1978 году впервые спела заглавную партию в опере Вивальди Неистовый Роланд. Опера была поставлена в Вероне и в дальнейшем шла с Хорн во многих странах, везде встречая неизменный успех. По оценке самой Мэрилин Хорн …"Неистовый Роланд" — просто убийственно трудная опера. Из двух с половиной часов, какие длится спектакль, я пою в нём восемьдесят одну минуту. Каждый спектакль сравним с процедурой для похудения — я каждый раз теряю по четыре килограмма.

Несмотря на широкую известность Хорн в опере, она также много исполняла американские популярные песни, часто с такими академическими композиторами, как Уильям Болком.

С 1960 по 1979 год Мэрилин Хорн состояла в браке с дирижёром Генри Льюисом. Супруги проживали в доме в местечке Эко-Парк под Лос-Анджелесом и воспитывали дочь Анджелу. Мать Мэрилин изначально была против межрасовых браков, выговаривая дочери «Будь его любовницей, ради бога, но не его женой», однако впоследствии поменяла свои убеждения и стала другом семьи. В 1979 году супруги развелись.

В 1983 году Хорн совместно с Джейн Сковелл выпустила автобиографию «Моя жизнь» с рядом откровенных фактов, в 2004 году вышло продолжение автобиографии по названием «Мэрилин Хорн — песня продолжается».

Карьеру оперной певицы Хорн официально завершила в 1999 году, дав прощальный концерт в чикагском Symphony Center. С тех пор она эпизодически выступала на поп-концертах (главным образом со звездой Бродвея Барбарой Кук. Мэрилин Хорн ведёт мастер-классы для оперных певиц в Оберлинской музыкальной консерватории, Университете Мэриленда, музыкальной школы Манхэттена и в Университете Оклахомы.

В декабре 2005 года, незадолго до 72-летия Хорн, у нее был диагностирован локализованный рак поджелудочной железы. В беседе с Норманом Лебрехтом на BBC Radio 3 26 июля 2010 года она кратко сообщила о своем диагнозе и весело сказала: «Я все еще здесь!»

Мэрилин Хорн активно занимается общественной деятельностью. Она основала Фонд, чтобы помочь сохранить искусство вокальных концертов. Певица ведет серию ежегодных мастер-классов в Музыкальной консерватории Оберлина; Университете Мэриленда, Колледж-Парке; Манхэттенской музыкальной школе и в Университете Оклахомы. С 1997 по 2018 год Хорн руководила вокальной программой в Музыкальной академии Запада в Санта-Барбаре (Калифорния). С 2018 года она занимает должность Почетного директора программы озвучивания. Певица преподавала и оставалась главой жюри конкурса песни Мэрилин Хорн до 2020 года.

В 2013 году Мэрилин Хорн передала весь свой личный архив Питтсбургскому университету. С этого момента началось создание музея и выставочного центра Мэрилин Хорн в здании Сенека кампуса Питта Брэдфорда (ныне Мэрилин Хорн Холл), частично это стало возможным благодаря гранту в размере 3 миллионов долларов, полученному Управлением промышленного развития округа Маккин от Капиталийской программы помощи в реорганизации Содружества Пенсильвании.. С момента своего открытия 6 мая 2017 года музей публично демонстрирует часть коллекции в региональном кампусе, от которого Хорн получила почетную степень в 2004 году.

Избранная дискография и фильмы 
 Beethoven: Ninth Symphony (M. Price, Vickers, Salminen; Zubin Mehta, 1983) [live] RCA Red Seal
 Bellini: Norma (Sutherland, J. Alexander, Cross; Richard Bonynge, 1964) Decca
 Bernstein: West Side Story (Te Kanawa, Troyanos, Carreras; Leonard Bernstein, 1984) Deutsche Grammophon. A television documentary was made about this studio recording.
 Bizet: Carmen (Maliponte, McCracken, Krause; Leonard Bernstein, 1972) Deutsche Grammophon
 Donizetti: Anna Bolena (Souliotis, J. Alexander, Ghiaurov; Silvio Varviso, 1968/69) Decca
 Donizetti: Lucrezia Borgia (Sutherland, Aragall, Wixell; Richard Bonynge, 1977) Decca
 Gluck: Orfeo ed Euridice (Lorengar, Donath; Georg Solti, 1970) Decca
 Handel: Rinaldo (Gasdia, Palacio, Weidinger; John Fisher, 1989) Nuova Era
 Handel: Semele (Battle, Ramey;  John Nelson, 1990) Deutsche Grammophon
 Massenet: La Navarraise (Domingo, Milnes, Zaccaria; Henry Lewis, 1975) RCA Red Seal
 Meyerbeer: Le prophète (Scotto, McCracken, Hines; Henry Lewis, 1976) Sony
 Mozart: Don Giovanni (Sutherland, Lorengar, Krenn, Bacquier, Gramm; Richard Bonynge, 1968) Decca
 Ponchielli: La Gioconda (Tebaldi, Dominguez, Bergonzi, Merrill; Lamberto Gardelli, 1967) Decca
 Puccini: Suor Angelica (Scotto, Cotrubaș; Lorin Maazel, 1976) Sony
 Rossini: Il barbiere di Siviglia (Barbacini, Nucci, Dara, Ramey;  Riccardo Chailly, 1982) Sony
 Rossini: Bianca e Falliero (Ricciarelli, Merritt;  Donato Renzetti, 1986) [live] Fonit Cetra
 Rossini: L'italiana in Algeri (Battle, Ramey; Scimone, 1980) Erato
 Rossini: Semiramide (Sutherland, Rouleau; Richard Bonynge, 1965/66) Decca
 Rossini: Tancredi (Cuberli, Zaccaria; Ralf Weikert, 1982) Sony
 Roussel: Padmâvatî (Gedda, van Dam; Michel Plasson, 1982/83) EMI
 Thomas: Mignon (Welting, von Stade, Vanzo, Zaccaria; Antonio de Almeida, 1977) Sony. For details, see here
 Verdi: Falstaff (Sweet, Lopardo, Panerai, Titus; Colin Davis, 1991) RCA Red Seal
 Verdi: Requiem (Sutherland, Horne, Pavarotti, Talvela; Georg Solti, 1967) Decca
 Verdi: Il trovatore (Sutherland, Pavarotti, Wixell, Ghiaurov; Richard Bonynge, 1976) Decca
 Vivaldi: Orlando furioso (de los Ángeles, Valentini Terrani; Claudio Scimone, 1977) Erato

Награды и премии 
 Самый многообещающий новый исполнитель классической звукозаписи, 1964, 7-я ежегодная премия «Грэмми»
 Лучшее исполнение классического солиста, 1981, 24-я ежегодная премия «Грэмми»
 Лучшее исполнение классического солиста, 1983, 26-я ежегодная премия «Грэмми»
 Лучшая оперная запись, 1993, 36-я ежегодная премия «Грэмми»
 Почетная премия за вклад в звукозапись, 2021, 63-я ежегодная премия «Грэмми»

Кроме того талант певицы был отмечен Медалью Генделя (1980), Золотой медалью за заслуги перед Национальным обществом искусств и литературы (1987), Национальной медалью искусств (1992) и орденом Кеннеди-центра с отличием (1995).

Примечания

Ссылки 
 
 Discography (Capon’s Lists of Opera Recordings)
 Interview with Marilyn Horne by Bruce Duffie, November 15, 1988

Лауреаты премии «Грэмми»
Оперные певцы и певицы США
Оперные певцы и певицы XX века
Меццо-сопрано США
Зал славы Gramophone
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Музыкальной школы Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Оберлинского колледжа
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Ратгерского университета